Mafalda — personagem das tiras escritas e desenhadas pelo cartunista argentino Quino
 Vovó Mafalda — personagem coadjuvante do programa infantil do Palhaço Bozo

História 
 Mafalda de Saboia — primeira rainha de Portugal
 Beata Mafalda de Portugal — infanta e santa portuguesa

Geografia 

 Mafalda (Campobasso) — comuna da província de Campobasso, região do Molise, Itália

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos